Мадан:

Топоним 
 Мадан — город в Бангладеш.
 Мадан — город в Болгарии.
 Мадан — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области.
 Мадан — село в Армении.
 Мадан — село в Болгарии.
 Мадан — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.

Имя собственное 
 Мадан — легендарный король Британии.
 Мадан, Адинамухаммад (1761—1838) — таджикский и узбекский поэт, публицист.
 Мадан, Георгий Константинович (1938—2018) — молдавский писатель.
 Мадан, Георге (1872—1944) — молдавский и румынский писатель, фольклорист.